Сахнюк — украинская фамилия. Известные носители:
 Сахнюк, Иван Иванович — депутат Верховного Совета СССР.
 Сахнюк, Виктор Викторович — украинский футболист.
 Сахнюк, Григорий Викторович — украинский футболист.